Le tournoi de tennis du Kansas est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986 se dispute à Wichita du 20 au .

Wendy White remporte le simple dames. En finale, elle bat Betsy Nagelsen, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Candy Reynolds.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Kansas
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986
Kansas
Tennis aux États-Unis en 1986
Sport à Wichita
Sport en janvier 1986